Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2022 var det 46:e juniorvärldsmästerskapet i ishockey. Ursprungligen var toppdivisionen tänkt att spelas i Göteborg, Sverige med på grund av konsekvenserna av Covid-19-pandemin byttes spelort med Edmonton, Alberta i Kanada. Toppdivisionen spelas i Göteborg 2024 istället. Toppdivisionen spelades under perioden 9–20 augusti 2022. Samtliga matcher spelades i Rogers Place. Ursprungligen var mästerskapet tänkt att spelas 26 december 2021- 5 januari 2022, men arrangören IIHF valde att ställa in turneringen efter tre dagar på grund av omfattande spridning av COVID-19 i flera länders lag, vilket gjorde dessa oförmögna att spela. Detta trots hårda regler som fanns på plats för att minska smittspridningen av COVID-19 på grund av den pågående pandemin. 

I februari 2022 meddelade IIHF att man hade planer på att starta om turneringen och istället spela klart den senare under augusti 2022. Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 beslutade att IIHF att diskvalificera landet (tillsammans med Belarus som uttalat stöd för invasionen) från deltagande i deras turneringar. Ryssland ersattes av Lettland, det näst bäst placerade laget från division I A (Belarus var det bäst placerade), som flyttades upp.

Toppdivisionen

Deltagande lag 
Tio lag kvalificerade sig för spel i toppdivisionen 2022 och delades in i två grupper utifrån resultatet i juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2021. 

Grupp A
 (2)
 (3)
 (7)
 (8)
 (12, ersätter Ryssland)

Grupp B
 (1)
 (5)
 (6)
 (9)
 (10)

Arena

Grupp A (december 2021)

Grupp B (december 2021)

Gruppspel 
De fyra bäst placerade lagen i respektive grupp gick vidare till kvartsfinalerna. Inget lag blir nedflyttat.

Grupp A

Grupp B

Slutspel 
I semifinalerna kom de bäst rankade lagen från gruppspelet att möta de lägst rankade. Därför gjordes en ny rankning efter gruppspelet enligt följande kriterier:
 Placering i gruppen
 Poäng
 Målskillnad
 Gjorda mål
 Seedning inför turneringen

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser

Externa länkar
 Mästerskapets hemsida

2022 i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Ishockeysäsongen 2021/2022
2022
Sportevenemang i Edmonton